Дуро (Duro) — фамилия.

Известные носители:
 Дуро, Андреа (род. 1991) — испанская актриса.
 Дуро, Дора (род. 1987) — венгерский политик.
 Дуро, Клодиан (род. 1977) — албанский футболист, полузащитник.
 Дуро, Самир (род. 1977) — боснийский футболист, полузащитник.

Другое 
 Mowag Duro — тактический военный грузовик производства швейцарской фирмы Mowag.
 DJ Duro — сайд-проект музыканта Ваутера Янссена из Showtek.
 Дуро (монета) - (исп.), испанская монета.

Топоним 
  — каньон в Техасе.
 Барру-Дуру — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.